Brian McConnell ist der Name folgender Personen:

* Brian McConnell (Bauingenieur) (1836–1930), kanadischer Eisenbahnbauingenieur 
 Brian McConnell, Baron McConnell (1922–2000), irischer Politiker
 Brian McConnell (Eishockeyspieler) (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler